Монте Албан има више значења:

 Монте Албан
 Монте Албан (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Монте Албан (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Монте Албан (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Монте Албан, Ла Калзада (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику